In famiglia (En famille), racconto di Guy de Maupassant pubblicato nel 1881
 In famiglia (En famille), romanzo di Hector Malot pubblicato nel 1893
 In famiglia (En famille), sceneggiato televisivo francese trasmesso nel 1966
 In famiglia (Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia, Mezzogiorno in Famiglia, Pomeriggio in famiglia, Mattina Due), contenitore televisivo diretto da Michele Guardì